Säyneinen kan syfta på:

Finland 

 Säyneinen (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Säyneinen (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Säyneis (finska Säyneinen)– en ort och en tidigare kommun innan 1971

Robotskapade Finlandförgreningar